Trilhaar
Cilium, een geslacht van boktorren